Calas bezeichnet

 Calas de Mallorca, einen Ort auf Mallorca
 Calas (Bouches-du-Rhône), ein Ortsteil der französischen Gemeinde Cabriès
 Jean Calas (1698–1762), französischer Protestant und Opfer eines Justizmordes

Siehe auch 
 Callas (Begriffsklärung)
 Cala